Příjmení Henderson nosí více významných osobností:

 Alex Henderson – americký trombonista
 Alexander Henderson – více osob
 Arthur Henderson (1863–1935) – britský politik, nositel Nobelovy ceny
 Bill Henderson (* 1944) – kanadský kytarista
 Bugs Henderson (1943–2012) – americký bluesový kytarista
 Conor Henderson (* 1991) – irský fotbalista
 Dan Henderson (* 1970) – americký zápasník ve smíšených bojových uměních
 David Henderson – britský generál
 Dean Henderson (* 1997 ) – anglický profesionální fotbalový brankář
 Eddie Henderson – americký trumpetista
 Ella Henderson (* 1996) – britská zpěvačka a textařka
 Fletcher Henderson (1897–1952) – klavírista a skladatel
 Jeff Henderson (* 1989) – americký atlet
 Joe Henderson – baskytarista
 John Henderson – hokejista
 Jordan Henderson (* 1990) – anglický fotbalista
 Logan Henderson (* 1989) – americký herec a skladatel
 Luther Henderson (1919–2003) – americký hudební skladatel a klavírista
 Lyn Henderson – herečka
 Martin Henderson – novozélandský herec
 Michael Henderson (* 1951) – americký zpěvák, producent a skladatel
 Nevile Henderson (1882–1942) – britský diplomat
 Paul Henderson – kanadský hokejista
 Richard Henderson (biolog) (* 1945) – skotský molekulární biolog a biofyzik
 Scott Henderson – kytarista
 Shirley Henderson – skotská herečka
 Wayne Henderson (1939–2014) – americký pozounista

Externí odkazy